Лєцзу () — храмове ім'я китайських імператорів:
 Лєцзу — другий правитель держави У (907-908)
 Лєцзу — перший імператор Південної Тан (937-943)

Храмові імена імператорів